Franciaország
Sainte-Marie-du-Bois, település Manche megyében
Sainte-Marie-du-Bois, település Mayenne megyében